Ушма — топоним в Свердловской области России.

 Ушма — посёлок в Ивдельском городском округе.

 Ушма (приток Лозьвы) — река в Ивдельском городском округе. 
 Ушма (приток Тальмы) — река  в Серовском городском округе.

См. также 
 Большая Ушма
 Ошма (приток Вятки)